Karen Brown (hokej na travi), britanska hokejašica na travi
Karen Brown (kriket), australska kriketašica